12-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2001 проводился в городе Прага (Чехия) с 30 июля по 4 августа 2001 года с участием 18 команд.

В Чехии и городе Прага женский чемпионат Европы проводился во 2-й раз.

Чемпионом Европы (в 6-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд) стала сборная Италии, победив в финале сборную Чехии. Третье место заняла сборная Нидерландов.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовали сборные Болгарии, Греции и Словении.

Формат соревнований 
Команды были разбиты на два дивизиона — A и B; чемпионом становилась команда, победившая в дивизионе A; команда-победитель дивизиона B на следующем чемпионате переходила в дивизион A.

Дивизион А

Групповой этап 
Команды играют по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф.

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 
Плей-офф за медали и 4-е место играется по системе Пейджа.

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате переходят в дивизион A

Примечания 

2001 год в софтболе
2001
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июль 2001 года
Август 2001 года